Chione (mythologie) - de naam van ten minste drie figuren uit de Griekse mythologie
Chione (geslacht) - een geslacht van tweekleppige schelpdieren